Góry w Czechach
 Jedlová – szczyt w Górach Łużyckich (774 m)
 Jedlová – szczyt w Średniogórzu Czeskim (530 m)

 Miejscowości w Czechach
 Jedlová – gmina w powiecie Svitavy, w kraju pardubickim
 Jedlová – osada górska, część miejscowości Jiřetín pod Jedlovou, w kraju ujskim, w powiecie Děčín
 Jedlová – miejscowość w gminie Stará Voda, w powiecie Cheb, w kraju karlowarski
 Jedlová v Orlických horách – miejscowość w gminie Deštné v Orlických horách, w powiecie Rychnov nad Kněžnou, w kraju hradeckim

Zobacz też 
 Jodłowa (ujednoznacznienie)
 Jedľová
 Jodłowa Góra